Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2004 го́да () — 13-й сезон Первой лиги Латвии по футболу.

Турнирная таблица 

Команды, помеченные курсивом, принимают участие в Первой лиге вне конкуренции, так как являются дублёрами клубов Высшей лиги.

Лучшие бомбардиры 

 «Венте» засчитано техническое поражение (0:3) в игре 22-го тура  «Вента» — «Сконто-2» (29 сентября).
  В переходных матчах за право в 2005 году играть в Высшей лиге «Вента» обыграла «Диттон» — 2:0 (1:0 и 1:0).

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2004
 Кубок Латвии по футболу 2004
 Вторая лига Латвии по футболу 2004

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

2004
Футбол в Латвии в 2004 году